Défense d'aimer, film de Richard Pottier sorti en 1942
 Défense d'aimer, film de Raoul Girard sorti en 1974
 Défense d'aimer, film d'Anthony Page sorti en 1984
 Défense d'aimer, film de Rodolphe Marconi sorti en 2002
 Défense d'aimer, livre autobiographique de Florent Gonçalves sorti en 2012, et adapté au cinéma en 2016 sous le titre Éperdument.